Edward Higginbottom (1946-), spécialiste de la musique, organiste, chef de chœur et chef d'orchestre
 Frederick Higginbottom (1859-1943), journaliste et rédacteur en chef britannique

Voir aussi